Силвер Лејк има више значења:
 Силвер Лејк (Флорида)
 Силвер Лејк (округ Ворен, Њу Џерзи)
 Силвер Лејк (округ Есекс, Њу Џерзи)
 Силвер Лејк (Орегон)
 Силвер Лејк (Северна Каролина)
 Силвер Лејк (Висконсин)
 Силвер Лејк (Индијана)
 Силвер Лејк (Канзас)
 Силвер Лејк (Минесота)
 Силвер Лејк (Охајо)